Michał Wielhorski est un nom pouvant désigner : 

 Michał Wielhorski (1730-1794), homme politique et noble polonais
 Michał Wielhorski (1755-1805), noble et général polonais
 Michał Wielhorski (1788-1856), officier et compositeur russe

Voir aussi
 

Wielhorski, Michał